

Polska 
 Barnin – osada wsi Będzinko w woj. zachodniopomorskim, w pow. koszalińskim, w gminie Będzino

Niemcy 
 Barnin – miejscowości i gmina w powiecie Ludwigslust-Parchim, w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie